30-й чемпионат мира по санному спорту прошёл с 4 по 5 февраля 1995 года на санно-бобслейной трассе в Лиллехаммере (Норвегия).

Одиночки (мужчины)

Одиночки (женщины)

Двойки (мужчины)

Смешанные команды

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте the-sports.org

1995
Санный спорт
Февраль 1995 года
Спорт в Норвегии в 1995 году
Международные спортивные соревнования в Лиллехаммере